Нижче наведено список 433 муніципалітетів департаменту Об.

Об

Об (департамент)